Maria Helena Vieira da Silva - Portugees-Frans schilderes
 Vieira da Silva (inslagkrater) - inslagkrater op Mercurius, vernoemd naar bovenstaande schilderes